Marton Lajos
 Marton Lajos (1870–1935) klasszika-filológus, református teológiai tanár
 Marton Lajos (1931) katona

Márton Lajos
 Márton Lajos (1876–1934) régész, múzeumigazgató
 Márton Lajos (1891–1953) festőművész, grafikus, illusztrátor, templomfestő

hasonló nevűek
 Márton József Lajos (1810–1883) ferences szerzetes